El nombre de Pedro Fernández de Velasco puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

Pedro Fernández de Velasco (m. 1384). Señor de Medina de Pomar y camarero mayor del rey. Casado con María García Sarmiento tuvieron como hijo a Juan de Velasco.
Pedro Fernández de Velasco (1399-1470), I conde de Haro. 
Pedro Fernández de Velasco (1425-1492), II conde de Haro, y VI condestable de Castilla.
Pedro Fernández de Velasco (1485-1559), III duque de Frías, V conde de Haro, y IX condestable de Castilla.
 Pedro Fernández de Velasco (f. 1581), I señor de Cilleruelo.
 Pedro Fernández de Velasco (f. 1604), III señor de Cilleruelo.
 Pedro Fernández de Velasco (1584-1660), IV señor de Cilleruelo.
 Pedro Fernández de Velasco y Bobadilla (1634-1678), V señor de Cilleruelo.
 Pedro Fernández de Velasco (1633-1713), II marqués del Fresno.
 Pedro José Joaquín Fernández de Velasco y Bobadilla (1686-1749), II marqués de Cilleruelo.
 Pedro Fernández de Velasco y Monge (1693)
 Pedro Mateo Fernández de Velasco y Monge (n. 1699)
 Pedro Fernández de Velasco, aplicó procesos de amalgama con mercurio para la extracción metalífera en el virreinato del Perú (la mina principal era el Cerro de Potosí, en la actual Bolivia) desde 1572, con ciertas mejoras.
 Pedro Fernández de Velasco, segundo conde de la Revilla, corregidor de Madrid en 1634-1636.

Otros casos de desambiguación con apellido 'Fernández' 
 Pedro Fernández 
 Fernández